Венков може да се отнася за:
 Венелин Венков (р. 1972), български барабанист
 Венелин Венков (р. 1982), български сътезател по борба